Con Palazzo Dandolo si possono intendere quattro diversi palazzi di Venezia appartenuti alla famiglia Dandolo:
 Palazzo Dandolo – Palazzo veneziano sito nel sestiere di Castello e sede dell'Hotel Danieli
 Palazzo Dandolo Farsetti – Palazzo veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Dandolo Paolucci – Palazzo veneziano sito nel sestiere di San Polo
 Palazzetto Dandolo – Palazzo veneziano sito nel sestiere di Castello